Сенна:

 Сенна (Senna) — рослина родини бобових.
 Сенна — ліки з Сенни олександрійської.

Прізвище:
 Айртон Сенна — бразильський автогонщик.
 Маркос Сенна — іспанський футболіст бразильського походження.

Сенна — річка в Бельгії.

Сенна — річка в Білорусі, притока Сожа.

Сенна — село в гміні Строне-Шльонські Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сенна — село в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Сенна — село в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Сена (значення)